Podzamcze (gromada w powiecie wieruszowskim) (kępiński/wieruszowski)
 Podzamcze (gromada w powiecie zawierciańskim) (olkuski/zawierciański)